Étienne-Joseph-Bernard Delrieu, (1761-1836), Dramaturge
 Georges Delrieu (militaire), (1919-1944), militaire français, Compagnon de la Libération
 Philippe Delrieu (1959-), escrimeur français
 David Delrieu (1971-), cycliste français